Villamontán de la Valduerna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamontán de la Valduerna (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villamontán de la Valduerna (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar